Литы может означать:
 Литы — слой полусвободного населения у франков и саксов.
 Литы —  древнегреческие богини, олицетворяющие угрызения совести.
 Литы — карлики (дверги) в скандинавской мифологии.

См. также